De IJslandse voetbalclub Valur Reykjavík speelt sinds 1966 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Valur Reykjavík

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1966/67
|Europacup II
|1R
|
|Standard Luik
|2-9||1-1 (T)|| 1-8 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1967/68
|Europacup I
|1R
|
|Jeunesse d'Esch
|4-4 <small>u||1-1 (T)|| 3-3 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1/8F
|
|Vasas SC Boedapest
|1-11||0-6 (U)|| 1-5 (T)
|-
|1968/69
|Europacup I
|1R
|
|SL Benfica
|1-8||0-0 (T)|| 1-8 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1969/70
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|RSC Anderlecht
|0-8||0-6 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1974/75
|UEFA Cup
|1R
|
|Portadown FC
|1-2||0-0 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1975/76
|Europacup II
|1R
|
|Celtic FC
|0-9||0-2 (T)|| 0-7 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1977/78
|Europacup I
|1R
|
|Glentoran FC
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1978/79
|Europacup II
|1R
|
|1. FC Magdeburg
|1-5||1-1 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1979/80
|Europacup I
|1R
|
|Hamburger SV
|1-5||0-3 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1981/82
|Europacup I
|1R
|
|Aston Villa FC
|0-7||0-5 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1985/86
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Nantes
|2-4||2-1 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1986/87
|Europacup I
|1R
|
|Juventus FC
|0-11||0-7 (U)|| 0-4 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1987/88
|UEFA Cup
|1R
|
|Wismut Aue
|1-1 <small>u|| 0-0 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1988/89
|Europacup I
|1R
|
|AS Monaco
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1989/90
|Europacup II
|1R
|
|BFC Dynamo Berlin
|2-4||1-2 (T)|| 1-2(U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1991/92
|Europacup II
|1R
|
|FC Sion
|1-2||0-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1992/93
|Europacup II
|1R
|
|Boavista FC
|0-3||0-0 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1993/94
|Europacup II
|Q
|
|MyPa-47 Anjalankoski
|4-1||3-1 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|Aberdeen FC
|0-7||0-3 (T)|| 0-4 (U)
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|1Q
|
|Brøndby IF
|1-3||1-3 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2007
|Intertoto Cup
|1R
|
|Cork City FC
|1-2||0-2 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2008/09
|Champions League
|1Q
|
|FK BATE Borisov
|0-3||0-2 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2016/17
|Europa League
|1Q
|
|Brøndby IF
|1-10||1-4 (T)|| 0-6 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2017/18
|Europa League
|1Q ||  || FK Ventspils || 1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T) || rowspan="2"|1.5
|-
| || || 2Q || || NK Domžale ||3-5||1-2 (T)|| 2-3 (U)
|-
|2018/19
|Champions League
|1Q ||  || Rosenborg BK || 2-3||1-0 (T)|| 1-3 (U) || rowspan="3"|3.0
|-
|2018/19
|Europa League
| 2Q ||  || FC Santa Coloma || 3-1||0-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
| || || 3Q || || FC Sheriff Tiraspol ||2-2 <small>u||0-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|2019/20 ||Champions League|| 1Q ||  || NK Maribor || 0-5||0-3 (T)|| 0-2 (U) || rowspan="2"|0.5
|-
|2019/20||Europa League|| 2Q ||  || PFK Ludogorets || 1-5||1-1 (T)|| 0-4 (U)
|-
|2021/22 ||Champions League|| 1Q ||  || GNK Dinamo Zagreb || 2-5 || 2-3 (U) || 0-2 (T) || rowspan="2"|0.0
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || 2Q ||  ||FK Bodø/Glimt || 0-6 || 0-3 (T) || 0-3 (U)
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 25.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien IJsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Valur Reykjavík
Valur Reykjavík